Les Masters de Shanghai de snooker 2016 sont un tournoi de snooker annuel se déroulant en Chine. Cette compétition fait partie de la catégorie ranking (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 19 au  au stade couvert de Shanghai. 

Kyren Wilson, lauréat de l'édition précédente, est éliminé dès le premier tour. Le vainqueur, le Chinois Ding Junhui, remporte le deuxième Masters de Shanghai de sa carrière en battant en finale l'Anglais Mark Selby par 10 frames à 6.

Stephen Maguire réalise le  break maximum officiel au cours de la  frame de sa rencontre de qualification wildcard contre Yi Chen Xu. Il s'agit de son  maximum dans les rangs professionnels.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes (premier tour) : 
 Troisième tour des qualifications : 
 Deuxième tour des qualifications : 
 Premier tour des qualifications : 
 Meilleur break télévisé : 
 Meilleur break non télévisé : 
 Dotation totale : 

Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Wild cards 
Ces matches se sont joués les 19 et .

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matches ont été joués du  au  au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre et ont tous été joués au meilleur des 9 frames.

Centuries 
Centuries des tours de qualification

 136, 110  Michael Holt
 134, 117  Jamie Curtis-Barrett
 134  Sam Craigie
 130  Jack Lisowski
 128, 118  Stuart Carrington
 128  Hamza Akbar
 127, 102  Zhang Anda
 123  Kurt Maflin
 119, 102  Jamie Jones
 118  Matthew Selt
 116, 103  Thor Chuan Leong
 116  Andrew Higginson
 115  Robin Hull
 114  Dominic Dale
 108, 100  Mei Xiwen
 104  Ian Preece
 104  Ross Muir
 103  Stephen Maguire
 103  Jamie Cope
 101  Adam Duffy
 101  Zhao Xintong

Centuries du tournoi

 147, 130, 121, 104  Stephen Maguire
 141, 135, 100  Stuart Carrington
 133  Anthony McGill
 124, 123, 112  Stuart Bingham
 120, 108, 102  Mark Selby
 119  Marco Fu
 117, 115  David Gilbert
 117  Mei Xiwen
 115, 103  Ding Junhui
 113, 101  Michael White
 111, 100  Yuan Sijun
 108, 107, 107, 102  Ryan Day
 107, 103, 101  Michael Holt
 104  Ali Carter
 101  Kyren Wilson
 100  John Higgins

Références 

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en 2016
Sport en Chine en 2016
Sport en septembre 2016